Миге́ль Альфре́до Порти́льо (; 26 сентября 1982, , Аргентина) — аргентинский футболист, защитник клуба «Мури-Гюмлиген».

Карьера 

Начинал играть в «Терагуи» из города Гобернадор Вирасоро. Профессиональную карьеру начал в «Боке Хуниорс» из Буэнос-Айреса в 2001 году. Затем выступал в швейцарских клубах «Ксамакс» из Нёвшателя, «Серветт» из Женевы, «Янг Бойз» из Берна, «Лугано», а также в «Анже» из Франции и «Вадуц» из Лихтенштейна. Имеет опыт игр в Кубке УЕФА и Кубке Интертото.

23 июля 2010 года подписал контракт с одесским «Черноморцем».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Черноморец» (Одесса)  
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Ксамакс»
Игроки ФК «Серветт»
Игроки ФК «Анже»
Игроки ФК «Янг Бойз»
Игроки ФК «Вадуц»
Игроки ФК «Лугано»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Бейтар» Иерусалим